Collmer ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Collmer (1907–1979), evangelischer Verleger und Vorsitzender des diakonischen Werkes in Württemberg
 Sabine Collmer (1962–2014), deutsche Militärsoziologin
 Thomas Collmer (* 1956), deutscher Philosoph, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Colmer
 Kolmer
 Colmar (Begriffsklärung)
 Kollmar (Begriffsklärung)